Jealousy – album zespołu X Japan
 „Jealousy” – singel Willa Younga
 „Jealousy” – singel zespołu Queen